Panagiotis Dimitriou Mastrodimitris (, * 1934 in Mantoudi, Euboia) ist ein griechischer Neogräzist.

Mastrodimitris studierte byzantinische und neugriechische Philologie an der Universität Athen. Dort erwarb er 1957 das Diplom und wurde 1970 promoviert. Nachdem er von 1961 bis 1968 im Schuldienst und von 1966 an als Dozent tätig war, wurde er 1972 zum Professor für neugriechische Philologie an der Universität Thessaloniki ernannt. 1975 wechselte er in gleicher Funktion nach Athen. Mit seiner Emeritierung erhielt er 2001 den Ehrentitel eines ομότιμος καθηγητής.

Mastrodimitris arbeitet auf vier Gebieten: der literaturwissenschaftlichen Methodologie, der neugriechischen Literatur, der Editionsphilologie und der Literaturkritik. Seine nunmehr in siebter Auflage vorliegende Einführung in die neugriechische Philologie zählt zu den Standardwerken des Faches.

Schriften (Auswahl) 
 Εισαγωγή στη Νεοελληνική φιλολογία. ΄Εβδομη έκδοση. Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2005 (πρώτη έκδοση Θεσσαλονίκη 1974),  (PDF); τετάρτη έκδοση, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1983, (online)
 Εγκώμιο στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Καρδαμίτσα, 1987
 Νεοελληνικά. Μελέτες και άρθρα. Γνώση, Athen, Bd. 1–2: 1984, Bd. 3: 1992.
 Πρόλογοι νεοελληνικών μυθιστορημάτων (1830–1930). Εκδόσεις Δόμος, 1992.
 Αναφορά στους αρχαίους. Σταθμοί δημιουργικής αρχαιογνωσίας στη νεοελληνική ποίηση και φιλολογική σκέψη. Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν, Athen 1994.
 Το συγγραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά. Δόμος, Athen 2000.
 Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και η νεοελληνική λογοτεχνία. Ίνδικτος, Athen 2007.
 Από τη λογοτεχνία στη φιλολογία. Θέματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της σπουδής της. Δόμος, Athen 2010.

Literatur 
 Γιώργος Ανδρειωμένος (Hrsg.): Ευκαρπίας Έπαινος. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Μαστροδημήτρη. Πορεία, Athen 2007 (S. 55–117 Schriftenverzeichnis)

Weblinks 
 biblionet.gr: 

Neogräzist
Hochschullehrer (Nationale und Kapodistrias Universität Athen)
Hochschullehrer (Aristoteles-Universität Thessaloniki)
Grieche
Geboren 1934
Mann